Naledi – gmina w Południowej Afryce, w Prowincji Północno-Zachodniej
 Naledi – gmina w Południowej Afryce, w prowincji Wolne Państwo